San Nicodemo può indicare:
 san Nicodemo, membro del Sinedrio e discepolo di Gesù, (31 agosto)
 san Nicodemo da Cirò (o di Mammola), asceta, (25 marzo) 
 san Nicodemo, arcivescovo di Serbia (11 maggio) 
 san Nicodemo del Kellarana, eremita

Note